Mount Gould kan syfta på följande:
 Mount Gould, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Gould, Tasmanien, ett berg i Australien